Muda (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Eemsdelta
 Muda (Estland), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 MUDA Atheneum voor Podiumkunsten, een kunsthumaniora in Evergem
 Kuala Muda, een district in de Maleisische deelstaat Kedah
 Pim Muda, een Nederlands acteur
 een fictieve wereld; zie Super Mario Land
 Vincent Muda en Tycho Muda, twee Nederlandse roeiers, de Muda-tweeling
 Muda (Japans), een Japanse term voor alles wat een verspilling is